Nonette może dotyczyć:
 Nonette – rzeka we Francji, płynąca na terenie departamentu Oise, lewy dopływ rzeki Oise
 Nonette – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Owernia-Rodan-Alpy, w departamencie Puy-de-Dôme